Filippo I di Macedonia – re di Macedonia dal 640 al 602 a.C.
 Filippo II di Macedonia – re di Macedonia dal 359 al 336 a.C.
 Filippo III Arrideo – re di Macedonia e faraone d'Egitto dal 323 al 317 a.C.
 Filippo IV di Macedonia – re di Macedonia nel 297 a.C.
 Filippo V di Macedonia – re di Macedonia dal 221 al 179 a.C.
 Andrisco, autoproclamatosi Filippo VI di Macedonia – ultimo re di Macedonia dal 149 al 148 a.C.